Đurđevac (ou Djudjevac) est un toponyme qui peut désigner :
Đurđevac, une ville de Croatie située dans le comitat de Koprivnica-Križevci ;
Đurđevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Mionica, district de Kolubara.